Ку́бок Литвы по футбо́лу 2019 го́да () — 78-й розыгрыш Кубка Литвы по футболу.

Формат 
Формат турнира остался таким же, как и в прошлом сезоне. Матчи Кубка Литвы прошли в течение 1-го календарного года. Клубы А Лиги начинали турнир с 1/16 финала. Победители пар на всех этапах определялись по результатам 1-го матча.

Согласно регламенту, клубы А Лиги, I и II лиг обязаны принимать участие в розыгрыше Кубка Литвы. Клубы III, IV и низших лиг, а также команды ветеранов должны были подать заявки до 5 апреля, но этот срок был продлён до 14 апреля. После получения заявок определялся формат турнира.

В 1-м раунде участвовали 26 клубов. Жеребьёвкой определялись 12 команд, которые разыгрывали в парах 6 мест в следующем этапе, и 14 клубов, которые напрямую выходили в следующий этап. Жеребьёвка состоялась 19 апреля 2019 года.

Во 2-м раунде участвовали 48 клубов: 20 команд из 1-го раунда (в том числе победители 6 пар) и 28 клубов I и II лиг. Жеребьёвка состоялась 19 апреля 2019 года.

В 3-м раунде участвовали 32 клуба: 24 команды из 2-го раунда и 8 клубов А Лиги. Жеребьёвка состоялась 8 мая 2019 года.

В 1/8, 1/4, 1/2 и финале участвовали победители предыдущих раундов. Жеребьёвка 1/8 финала состоялась 30 мая, 1/4 финала — 4 июля, полуфиналов — 6 сентября 2019 года.

Матчи на всех этапах проводились на полях клубов из низших лиг. Если встречались команды из одной лиги, то хозяин определялся по результатам жеребьёвки.

1-й раунд 
Клубы, которые участвовали в жеребьёвке 1-го раунда:

Аве.Ко, Адиада, Аникщяй, Балтай, ВГТУ вилкай, Вени вартай, Вента, Весулас, Вова, Гележинис Вилкас, Гранитас, Казлу Руда, Кедайняй, Лентварис, Навигаторяй, Пренай, Салининкай, Саулининкас, Сендварис, Топ Кикерс, Реактивас, Спартакас, Футболо броляй, Футболюкас, Швитурис и Электрену версме.

2-й раунд 
Клубы, которые начинали турнир со 2-го раунда:

Атейтис, Атмосфера, Аукштаутия, Бабрунгас, Банга, Видзгирис, Вильнюс, Вильтис, Витис, ДФК Дайнава, Джюгас, Йонава, Кельме, Купишкис, Мариямполе Сити, Миния, Невежис , Пакруойис, Радвилишкис, Санед, Свейката, Тера, Утенис, Хегельманн Литауэн, Цементас, ФА Шяуляй, Шилас и Шилуте.

3-й раунд 
Клубы, которые начинали турнир с 3-го раунда:

Атлантас, Жальгирис В, Жальгирис К, Паланга, Паневежис, Ритеряй, Стумбрас и Судува.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 
Стадион «Утенис», Утена

Разное 
Для жеребьёвки 1-го и 2-го этапов было решено использовать кабину с использованием эффекта аэродинамической трубы. В кабине стояла девушка, одетая в короткие чёрные шорты и белую майку с логотипом спонсора кубка, закатанную так, чтобы был обнажён живот, и ловила записки с названиями участвующих клубов, причём одна из камер при трансляции снимала процесс жеребьёвки снизу вверх. Несколько раз девушка, представленная как Айсте, не справлялась с поставленной задачей. Онлайн-трансляция вызвала бурю возмущений по поводу внешнего вида Айсте и пикантного ракурса съёмки. Были принесены извинения, результаты аннулированы, изменена концепция жеребьёвки и состоялся её перенос на 19 апреля.

Примечания 

2019
Национальные футбольные кубки в сезоне 2019